Carewe ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Carewe (1883–1940), amerikanischer Filmregisseur und Schauspieler 
 John Carewe (* 1933), Dirigent 
 Nicholas Carew (oder Carewe; * ca. 1496, † 1539), englischer Adliger sowie Rittmeister und Diplomat unter König Heinrich VIII. 
 Rita Carewe (1909–1955), amerikanische Filmschauspielerin, Tochter von Edwin Carewe 

Siehe auch:
 Carew